Плюс один — російський фільм-мелодрама 2008 року.
 плюс один — американський науково-фантастичний фільм жахів 2013 року.
 Плюс один — американська романтична кінокомедія 2019 року.
 Плюс один — 3-й епізод одинадцятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Плюс один — американський християнський поп-бойз-гурт.

Див. також 
 OnePlus